Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne
  d'infanterie légère
  de chasseurs (Allemagne)

États-Unis
  d'infanterie (États-Unis)

France
  d'infanterie (France)
  d'infanterie territoriale

Union soviétique 
 
 
 
  (devenue  mécanisée de la Garde ukrainienne)